Вальгоргина ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 21,96 км². Население — 2591 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается Сант Андреу.

Население

Примечания

Ссылки 
 Pàgina web de l'Ajuntament
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació del Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны